Juventus, ook wel kort Juve genoemd, verwijst doorgaans naar de Italiaanse voetbalclub Juventus FC uit Turijn. 

Hiernaast kan het verwijzen naar:

 Juventus FC (vrouwenvoetbal), de vrouwenafdeling van dezelfde club
 CR Juventus Audax Roma, een voormalige Italiaanse voetbalclub uit Rome
 Juventus Italia FC, een voormalige Italiaanse voetbalclub uit Milaan
 SC Young Fellows Juventus, een Zwitserse voetbalclub uit Zürich
 FC Juventus Boekarest, een voormalige Roemeense voetbalclub
 SC Juventus Boekarest, een Roemeense voetbalclub
 CA Juventus, een Braziliaanse voetbalclub uit São Paulo
 Atlético Clube Juventus, een Braziliaanse voetbalclub uit Rio Branco
 Juventus FC (Belize), een Beliziaanse voetbalclub uit Orange Walk Town
 SV Juventus, een Bonairiaanse voetbalclub uit Antriòl, nabij Kralendijk
 ASD Trapani Calcio, een Italiaanse voetbalclub die van 1930 tot 1945 Juventus Trapani heette
 Adelaide City, een Australische voetbalclub die van 1946 tot 1977 Juventus heette

Varianten
 Virtus Juventusque, een voormalige Italiaanse voetbalclub uit Livorno
 Juventud de Las Piedras, een Uruguayaanse voetbalclub uit Canelones
 EC Juventude, een Braziliaanse voetbalclub uit Caxias do Sul
 SS Juve Stabia, een Italiaanse voetbalclub uit Castellammare di Stabia